Sorrell and Son – romanzo di Warwick Deeping del 1925
 Padre (Sorrell and Son) – film del 1927 diretto da Herbert Brenon
 Padre (Sorrell and Son) – film del 1934 diretto da Jack Raymond
 Sorrell and Son – miniserie TV britannica del 1984, diretta da Derek Bennett